Cattalinich ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cattalinich (1895–1981), italienischer Ruderer
 Francesco Cattalinich (1891–1976), italienischer Ruderer
 Simeone Cattalinich (1889–1977), italienischer Ruderer

Siehe auch:
 Katalinić